Messier 91 – galaktyka spiralna
 Carcano M91 – włoski karabin powtarzalny